Nancyskolan kan syfta på:

 Nancyskolan (konst) École de Nancy – en konstnärs- och konsthanterkargrupp aktiva grundad av Émile Gallé i staden Nancy
 Nancyskolan (psykologi) – en psykologisk och psykoterapeutisk forskningsriktning